Хаменгкубувоно:

 Хаменгкубувоно I — основатель султаната Джокьякарта, национальный герой Индонезии.
 Хаменгкубувоно II — второй султан султаната Джокьякарты.
 Хаменгкубувоно III — третий султан Джокьякарты.
 Хаменгкубувоно IV — четвёртый султан Джокьякарты.
 Хаменгкубувоно V — пятый султан Джокьякарты. 
 Хаменгкубувоно VI — шестой султан Джокьякарты.
 Хаменгкубувоно VII — седьмой султан Джокьякарты.
 Хаменгкубувоно VIII — восьмой султан Джокьякарты.
 Хаменгкубувоно IX — индонезийский политический деятель, национальный герой Индонезии. Султан Джокьякарты (1940—1988).
 Хаменгкубувоно X (род. 1946) — десятый султан Джокьякарты, правит с 1989 года.